Simon Moritz Bethmann ist der Name folgender Personen:

* Simon Moritz Bethmann (Amtmann) (1687–1725), deutscher Amtmann
 Simon Moritz Bethmann (Bankier) (1721–1782), deutscher Kaufmann und Bankier
 Simon Moritz von Bethmann (Simon Moritz Henning August Bethmann; 1768–1826), deutscher Bankier und Diplomat
 Simon Moritz Henning August von Bethmann (1887–1966), deutscher Bankier